Идрис Кючюкёмер (, 1 июня 1925 — 5 июля 1987) — турецкий .

Биография 
Родился 1 июня 1925 года в Гиресуне. Его отец умер когда Идрису было 9 лет. Окончил лицей в Трабзоне, затем — экономический факультет Стамбульского университета. После этого преподавал там же.

В 1960-х годах писал для публиковавшегося левыми кемалистами журнала «Yön».

Критиковал политику «Слева от центра», утверждавшую, что Республиканская народная партия с самого своего основания была социал-демократической. Кючюкёмер в противовес этому доказывал, что РНП всегда была правой партией.

Примечания